Soar bezeichnet:

 Soar, Fluss im Vereinigten Königreich
 Soar (Kognition) (früher SOAR als Akronym für State, Operator Apply Result), eine kognitive Architektur
 Rolls-Royce Soar, ein Strahltriebwerk
 das Holz des Regenbaumes

Soar ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:

 Charles David Soar (1853–1939), britischer Zoologe und Bilderrahmer
 Hannah Soar (* 1999), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Redik Soar (1882–1946), estnischer Schriftsteller und Journalist

SOAR steht als Abkürzung für:

 Southern Astrophysical Research Telescope, ein Spiegelteleskop in Chile
 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne)
 Safe Operating Area eines Leistungstransistors, siehe  SOAR-Diagramm
 Situation, Obstacles, Actions, Results (Situation, Hindernisse, Maßnahmen, Ergebnisse) für die Analyse und Optimierung von Arbeitsprozessen
 Security Orchestration Automation and Responses, Software und Verfahren zur automatischen Reaktion auf Bedrohungen und Schwachstellen in der IT-Sicherheit

SOAR